Challa (en , en , en ) est une municipalité rurale du raïon de Poudoj en République de Carélie.

Géographie 
Challa est situé à l'embouchure de la rivière Vodla, qui se jette dans le lac Onega, à 32 kilomètres par la route à l'ouest de Poudoj.

La municipalité de Challa a une superficie de .
 
Challa est bordé au nord par Avdejevo du raïon de Poudoj, à l'Est par Poudoj, au sud par Krasnoborsk et a l'ouest par le lac Onega.

Challa est arrosé par, entre-autres, les rivières Šalitsa, Jalganda, Suma-Šalskaja et Šunduksa.
Ses lacs principaux de Pälmä sont Ižgora, Sarozero, Lembozero, Bolšoje Kindožskoje, Maloje Kindožskoje, Dolgoe, Krugloje et Šalskoje.

Démographie 
Recensements (*) ou estimations de la population

Bibliographie

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Village dans la république de Carélie
Raïon de Poudoj